Parafie pod wezwaniem Michała Archanioła

W Polsce 
 Parafia św. Michała Archanioła w Binarowej
 Parafia św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej
 Parafia św. Michała Archanioła w Ciechocinku
 Parafia św. Michała Archanioła w Dobromierzu
 Parafia św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała we Frydrychowicach
 Parafia św. Michała Archanioła w Goszczynie
 Parafia św. Michała Archanioła i św. Antoniego Padewskiego w Kamieniu Koszyrskim
 Parafia św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
 Parafia św. Michała Archanioła w Kotulinie
 Parafia św. Michała Archanioła w Kupielu
 Parafia Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie
 Parafia św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim
 Parafia św. Michała Archanioła w Ludwikowicach Kłodzkich
 Parafia św. Michała Archanioła w Łodzi
 Parafia św. Michała Archanioła w Mieroszowie
 Parafia św. Michała Archanioła w Milikowicach
 Parafia św. Michała Archanioła w Miłoradzu
 Parafia cywilno-wojskowa św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim
 Parafia św. Michała Archanioła w Niestronnie
 Parafia św. Michała Archanioła w Orzegowie
 Parafia św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej
 Parafia św. Michała Archanioła w Prudniku
 Parafia św. Michała Archanioła w Rudnicy
 Parafia św. Michała Archanioła w Russocicach
 Parafia św. Michała Archanioła w Siedlimowie
 Parafia św. Michała Archanioła w Sieroszowie
 Parafia św. Michała Archanioła w Skrzyszowie
 Parafia św. Michała Archanioła w Słupicach
 Parafia św. Michała Archanioła w Starym Korninie
 Parafia św. Michała Archanioła w Szybowicach
 Parafia św. Michała Archanioła w Trześciance
 Parafia św. Michała Archanioła w Tymawie
 Parafia św. Michała Archanioła w Ujanowicach
 Parafia św. Michała Archanioła w Wirach
 Parafia św. Michała Archanioła w Wojciechowicach
 Parafia św. Michała Archanioła w Wólce Wygonowskiej

Zobacz też 
 kościół św. Michała Archanioła

 
Michał Archanioł